Ку Ён Джу (; 17 июля 1955) — корейский боксёр легчайших весовых категорий, выступал за сборную КНДР во второй половине 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Монреале, чемпион Азиатских игр, бронзовый призёр чемпионата Азии, победитель многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Ку Ён Джу родился 17 июля 1955 года, уже в раннем детстве начал активно заниматься боксом. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1974 году, когда в наилегчайшем весе выиграл золотую медаль на Азиатских играх в Тегеране. В следующих сезонах поднялся в легчайшую весовую категорию и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь КНДР на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, где победил всех своих соперников, в том числе британца Патрика Кауделла и американца Чарльза Муни в полуфинале и финале соответственно.

Получив золотую олимпийскую медаль, Ку продолжил выступать на высоком уровне, но уже в полулёгком весе. В 1977 году выиграл Международный чемпионат полиции в Улан-Баторе, а также взял бронзу на первенстве Азии в Джакарте. Прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1980 года в Москву — планировал побороться здесь за медали, но в первом же своём матче на турнире со счётом 0:5 проиграл поляку Кшиштофу Коседовскому, который в итоге стал бронзовым призёром Олимпиады. Вскоре после этих соревнований Ку Ён Джу принял решение завершить карьеру спортсмена.

Ссылки 
 

Боксёры КНДР
Боксёры 1970-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от КНДР
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы Азиатских игр по боксу